Der englischsprachige Begriff Safecast (Kompositum aus engl. safe, sicher und cast, z. B. Abdruck) wird mit verschiedenen Schreibweisen in folgenden Zusammenhängen verwendet:

 Name eines weltweiten „Citizen Science“-Netzwerks zur selbstorganisierten Messung radioaktiver Strahlung: Safecast (Netzwerk)
 Die Firma SafeCast, heute Teil von TiVo Corporation